Złote jabłka
 jabłka Hesperyd – w mitologii greckiej, jabłka rosnące w ogrodzie należącym do Hery
 Złote jabłka – zbiór opowiadań Eudory Welty
 Złote jabłka Afrodyty – zbiór opowiadań Stanisława Stabryła
 złote jabłka trzymane przez trzy Gracje na obrazie Rafaela

 Złote jabłko
 Złote jabłko – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego
 jabłko niezgody – w mitologii greckiej, złote jabłko rzucone przez boginię Eris podczas wesela Tetydy i Peleusa
 jabłko królewskie – jeden z trzech symboli władzy monarszej, obok korony i berła